Collegio elettorale di Rovereto – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Rovereto – collegio elettorale del Senato della Repubblica